Eat and Run signifie « délit de grivèlerie ». Il peut aussi désigner :
 Eat and Run, un film sorti en 1924.
 Eat and Run, une comédie américaine de Christopher Hart, sortie en 1986.